Artificial Intelligence – album Johna Cale'a
 A.I. Sztuczna inteligencja – amerykański film science fiction